Субпрефектура Фрегезия-ду-О () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в северо-восточной части города. Общая площадь 31,5 км². Численность населения — 416 743 жителей.

В составе субпрефектуры Фрегезия-ду-О 2 округа:
 Фрегезия-ду-О (Freguesia do Ó)
 Бразиландия (Brasilândia)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Фрегезия-ду-О